Viking FK este o echipă de fotbal din Stavanger, Norvegia care evoluează în Eliteserien.

Palmares
Tippeligaen
 Locul 1 (8): 1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991
 Locul 2 (2): 1981, 1984
 Locul 3 (9): 955, 1968, 1971, 1978, 1994, 1996, 2000, 2001, 2007
 Cupa Norvegiei:
 Campioni (5): 1953, 1959, 1979, 1989, 2001
 Finalistă (5): 1933, 1947, 1974, 1984, 2000

Istorie recentă 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Season
! 
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Cup
!Notes
|-
|1998
|ES
|align=right |4
|align=right|26||align=right|14||align=right|4||align=right|8
|align=right|66||align=right|44||align=right|46
||last 16
|
|-
|1999
|ES
|align=right |8
|align=right|26||align=right|11||align=right|3||align=right|12
|align=right|51||align=right|48||align=right|36
||last 16
|
|-
|2000
|ES
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|13||align=right|6||align=right|7
|align=right|51||align=right|39||align=right|45
|bgcolor=silver|final
|
|-
|2001
|ES
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|14||align=right|7||align=right|5
|align=right|43||align=right|29||align=right|49
|bgcolor=gold|winner
|
|-
|2002
|ES
|align=right |4
|align=right|26||align=right|11||align=right|11||align=right|4
|align=right|44||align=right|31||align=right|44
||quarter-final
|
|-
|2003
|ES
|align=right |5
|align=right|26||align=right|9||align=right|10||align=right|7
|align=right|46||align=right|34||align=right|37
||last 16
|
|-
|2004
|ES
|align=right |9
|align=right|26||align=right|7||align=right|12||align=right|7
|align=right|31||align=right|33||align=right|33
||3rd round
|
|-
|2005
|ES
|align=right |5
|align=right|26||align=right|12||align=right|5||align=right|9
|align=right|37||align=right|32||align=right|41
||last 16
|
|-
|2006
|ES
|align=right |11
|align=right|26||align=right|8||align=right|5||align=right|13
|align=right|31||align=right|37||align=right|29
||quarter-final
|
|-
|2007
|ES
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|14||align=right|5||align=right|7
|align=right|50||align=right|40||align=right|47
||quarter-final
|
|-
|2008
|ES
|align=right |6
|align=right|26||align=right|11||align=right|6||align=right|9
|align=right|38||align=right|32||align=right|39
||last 16
|
|-
|2009
|ES
|align=right |10
|align=right|30||align=right|9||align=right|11||align=right|10
|align=right|38||align=right|40||align=right|38
||3rd round
|
|}

Stadionul 

 Stadionul

Legături externe 
 Vikinghordene - Site-ul Suporterilor

Cluburi norvegiene de fotbal
Fondări în 1899